Salt Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Salt Creek Township (Illinois)
 Salt Creek Township (Decatur County, Indiana)
 Salt Creek Township (Franklin County, Indiana)
 Salt Creek Township (Jackson County, Indiana)
 Salt Creek Township (Monroe County, Indiana)
 Salt Creek Township (Davis County, Iowa)
 Salt Creek Township (Tama County, Iowa)
 Salt Creek Township (Chautauqua County, Kansas)
 Salt Creek Township (Lincoln County, Kansas)
 Salt Creek Township (Mitchell County, Kansas)
 Salt Creek Township (Reno County, Kansas)
 Salt Creek Township (Missouri)
 Salt Creek Township (Hocking County, Ohio)
 Salt Creek Township (Holmes County, Ohio)
 Salt Creek Township (Muskingum County, Ohio)
 Salt Creek Township (Pickaway County, Ohio)
 Salt Creek Township (Wayne County, Ohio)